Biserica parohială din Găbud, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost construită între anii 1974-1978 în timpul păstoririi parohiei de către Pr. Ioan Câmpean. Inițial a fost compusă dintr-o navă dreptunghiulară în stil bazilical, prevăzută pe latura de Vest cu un impunător turn clopotniță etajat, iar pe latura de Est cu o absidă poligonală, care constituia altarul.
În perioada 2002-2014, biserica a trecut printr-un amplu proces de reconstrucție, infrumusețare și dotare, devenind un edificiu bisericesc nou, monumental, de la fundație la acoperiș și până la crucile celor două turnuri de la fațada principală. Finalizarea frescii interioare, dotarea cu facilități moderne și funcționale, noul acoperiș în formă de cruce, noul iconostas împodobit cu trei registre de icoane, icoanele împărătești noi, icoana de hram de pe fațada principală precum și toate celelalte realizări a justificat pe deplin hotărârea de sfințire a acesteia în data de 21 septembrie 2014.

Istoric 
În satul Găbud până în anul 1948 au conviețuit două comunități creștine românești, fiecare cu biserică proprie. Comunitatea ortodoxă, cea mai veche a apărut concomitent cu înființarea satului în sec. al XV-lea. După anul 1700 din comunitatea ortodoxă s-a desprins comunitatea greco-catolică. Din anul 1948 și până în prezent aici viețuiește doar comunitatea ortodoxă. 
După demolarea bisericii care a aparținut comunității unite, biserica ortodoxă de lemn, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a devenit neîncăpătoare. 
În anul 1972 consiliul parohial a luat hotărârea, aprobată de forurile superioare, să zidească o biserică nouă. Preotul paroh de atunci, Ioan Câmpean a reușit cu sprijinul credincioșilor și forurilor ecleziastice ierarhic superioare să edifice biserica în anul 1978. Întrucât la data construirii bisericii, fondurile la dispoziție nu au permis realizarea unei structuri de rezistență corespunzatoare, în timp, calitatea construcției s-a degradat, iar apariția fisurilor mari au pus în pericol funcționarea acesteia în condiții de siguranță. 
În anul 2001, în timpul păstoririi Pr. Ienei Adrian s-a întocmit proiectul de reabilitare tehnică a construcției, iar în anul 2002 s-a trecut la refacerea structurii de rezistență prin ranforsarea fundației și prin construirea în interiorul bisericii a patru stâlpi de beton armat semiîncastrați în zidărie.
În anul 2003 s-au refăcut șarpanta, bolta navei și s-au zidit fațadele noi pe laturile de Vest, Nord și Sud.
În anul 2004 s-a realizat învelitoarea cu tablă zincată și a început tencuirea interiorului bisericii în vederea pictării frescei. Până la sfârșitul anului au fost construite două etaje ale celor două turnuri, au fost montate geamurile termopan și ușa laterală.
În anul 2005 s-au finalizat turnurile fațadei principale (de Vest), care dau bisericii un aspect monumental impunător, s-a finisat exteriorul bisericii, s-a montat ușa principală din lemn sculptat și s-a dat în funcțiune instalația de încălzire centrală.
În luna martie a anului 2007 a fost montat iconostasul realizat de către o echipă de sculptori specializați din Maramureș. Din acest an până în prezent biserica este păstorită de către Pr. Dârjan Ionel Neculai.
Prima icoană, cu Maica Domnului, a fost donată bisericii de către familia unei fiice a satului Găbud. Aceasta a fost pictată pe foiță de aur, la Schitul românesc Prodomu de pe Muntele Athos, de către părintele Modest și el un fiu al satului Găbud.
În anul 2008 s-a montat primul registru de icoane al iconostasului și s-a construit copertina intrării principale în biserică de către o echipă de meșteri din Bistrița.
În anul 2009 a început pictarea frescei interioare de către echipa condusă de către maiestrul Ionescu Mihail. A fost pictat Sfântul Altar și s-a montat al doilea registru de icoane al iconstasului.
În anul 2010 a continuat pictarea frescei și s-a montat și cel de al treilea registru de icoane al iconostasului.
În anul 2012 prin efortul credincioșilor parohiei, biserica a fost împodobită cu două candelabre minunate din cupru și alamă, realizate la Cluj Napoca.
În anul 2013 au fost montate pe iconostas icoanele împărătești, s-a finalizat pictarea frescei interioare și biserica a fost dotată cu instalație de sonorizare, prin contribuția familiei Nechita.
În anul 2014 prin contribuția familiei Miron s-a realizat icoana de hram bisericii, „Sfântul Ierarh Nicolae” pe fațada de deasupra ușilor principale de intrare în biserică, iar prin contribuția enoriașilor s-a construit clopotnița nouă.
La edificarea bisericii în stadiul final, dinainte de sfințire, au contribuit în principal credincioșii parohiei, fiii satului și numeroși agenți economici care au sprijinit mult finanțarea lucrărilor. Un ajutor consistent l-a primit parohia din partea Mănăstirii Oașa, păstorită de către părintele stareț, Protosinghelul Iustin Miron, fiu al satului Găbud.
De-a lungul unei perioade de aproape 90 de ani în Parohia Ortodoxă Română din Găbud au slujit o serie de preoți devotați cauzei creștine și comunității locale.
Aceștia au fost preoții: Teodor Onițiu, 1923; Nicolae Gherman, 1924; Laurențiu Ardeleanu, 1924-1935; Atanasie Șerban(Botez), 1935; Cucerzan Grigore, 1936-1967; Mititeanu Trifon, 1967-1972; Câmpean Ioan, 1972-1997; Ienei Adrian, 1997-2007, iar din anul 2007 până în prezent, Pr. Dârjan Ionel Neculai.
Slujba sfințirii bisericii din ziua de 21 septembrie 2014 condusă de către Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, este o mare împlinire creștinească pentru locuitorii satului Găbud și pentru toți cei care au participat cu gândul, cu sufletul sau cu fapta la acest minunat eveniment ecleziastic.

Note

Vezi și 
 , Găbud, jud. Alba
 , Târnosirea bisericii din parohia Găbud, Protopopiatul Aiud
 , Tarnosirea bisericii din parohia Gabud, protopopiatul Aiud,

Legături externe 
 , Parohia Ortodoxă Română Găbud
 , Noșlac, Obiective turistice - monumente istorice

Bibliografie

Galerie de imagini 

Edificii religioase din județul Alba
Găbud
Fondări în 1978
Locuri de pelerinaj din România